Хинколово

 Деревни в Гатчинском районе Ленинградской области. Входит в состав Большеколпанского сельского поселения:
 Новое Хинколово
 Старое Хинколово